Reichsuniversität Posen
 Reichsuniversität Prag
 Reichsuniversität Straßburg